Bionic Commando (computerspel uit 1987), een Japans computerspel uit 1987
 Bionic Commando (computerspel uit 2009), een computerspel uit 2009